Гойта — река в России, протекает в Чеченской Республике. Правый приток Сунжи.

География 
Река Гойта берёт начало в лесу Гарикиндук неподалёку от горы Гой-Корта. Течёт на север мимо села Гой-Чу. У села Гойское пересекает Аргунский канал. Далее течёт на север через село Гойты. В черте города Грозный на реке устроено Чернореченское водохранилище. Устье реки находится западнее улицы Сайханова в 97 км по правому берегу реки Сунжа. Длина реки составляет 41 километр, площадь водосборного бассейна — 117 км².

Система водного объекта: Сунжа → Терек → Каспийское море.

Название 
Согласно «Топонимическому словарю Кавказа», «в основе перевода гидронима либо вайнахское гой — „войны“, либо гӏуй — „засов“; формант тӏи переводится, как „на“, то есть или „река воинов“, или „на засове“ (вайнах.)».

История 
В 1846 году была прорублена была Гойтинская просека, после чего, согласно «ЭСБЕ», «часть чеченцев, проживавших вдоль берега реки, переселилась в Черные горы, мирные же общества поселились в крепостях». По сведениям начала XX века, правый берег Гойты был безлесен, левый покрыт вплоть до устья лесом.

По реке Гойта проходит граница двух этнографических районов — Большой и Малой Чечни.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от истока до города Грозный, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

Код объекта в государственном водном реестре — 07020001112108200005789.

Примечания 

Реки Чечни
Притоки Сунжи (приток Терека)